Наде́жда Фёдоровна Высо́цкая (; ) —  белорусский искусствовед, доктор искусствоведения, профессор кафедры этнологии, музеологии и истории искусств Белорусского государственного университета, лауреатка Государственной премии Республики Беларусь в области гуманитарных и социальных наук (1996).

Биография 
Надежда Фёдоровна Высоцкая родилась 25 июля 1943 года в городе Кургане Курганской области РСФСР. Вскоре после освобождения города Смоленска переехала туда вместе с матерью.

С 1960 года работала учителем труда и рисования в средней школе № 7 города Смоленска.

Свой трудовой путь в Национальном художественном музее Республики Беларусь она начала в 1964 году в должности научного сотрудника, а в 1980 году, когда в музее был создан отдел древнебелорусского искусства, Надежда Федоровна возглавила его. В  1960-е годы по заданию Совета министров, она объездила Белорусскую ССР, собирая и спасая от уничтожения брошенные, беспризорные иконы, церковную утварь и передавала их музейному фонду БССР. За время работы в музее под руководством Надежды Высоцкой было проведено 70 научных экспедиций по выявлению памятников искусства Беларуси, в музейные фонды поступило около двух тысяч экспонатов XV–XX вв., а так же было организовано более 60 выставок искусства в Белоруссии, России и странах западной Европы.

В 1971 году окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а в 1976 году – аспирантуру при нём. В 1976 году Н. Ф. Высоцкая защитила кандидатскую диссертацию «Станковая живопись Белоруссии второй половины XVI—XVIII веков», а в 1994 году – докторскую диссертацию.

Научная и педагогическая деятельность 
С 1992 года работает на историческом факультете Белорусского государственного университета. С 1998 года — профессор кафедры этнологии, музеологии и истории искусств Белорусского государственного университета

Как учёный, Надежда Фёдоровна имеет широкий круг интересов, однако наибольший интерес составляет история искусства Белоруссии, она проводит огромную работу  по исследованию и систематизации произведений белорусского искусства. Об активной научно-исследовательской деятельности свидетельствует огромное количество работ — Надежда Фёдоровна автор более 500 научных каталогов, монографий, брошюр, статей, программ и методических рекомендаций.

Значимость и новизну её научным трудам придаёт использование богатейшего накопленного материала, в том числе в результате экспедиционных поездок по культовым памятникам Белоруссии. Результаты научных исследований Надежды Фёдоровны Высоцкой неоднократно представлялись на международных и республиканских конференциях как в Белоруссии, так и за рубежом.

Помимо этого, Надежда Фёдоровна обладает многолетним опытом в педагогической деятельности. Она  разработала авторские  спецкурсы по проблемам источниковедения всеобщей истории искусств, вопросам православной и католической иконографии, агиографии, атрибуции, экспертизе и оценке памятников 12–18 вв. Под её чутким  руководством было подготовлено 8 кандидатских диссертаций, проведена экспертиза 2 докторских работ. Многие из её учеников сейчас ведут активную деятельность в музеях и вузах Белоруссии.

Общественная деятельность 
Высоцкая Надежда Фёдоровна активно борется за популяризацию белорусской культуры у населения. С 2005 года она ведёт авторскую программу по искусству Белоруссии на канале «культура» Белтелерадиокомпании, так же являлась автором и ведущей проекта «Лицей» на Белорусском радио а 2007—2009 гг. Помимо этого Надежда Высоцкая выступала более чем на 500 научных конференциях с 1968 года (Москва, Ленинград, Париж, Варшава, Краков, Загорск, Минск, Несвиж, Киев, Барселона и др.), читала лекции в Минске (БАМ, БПИ, БГУ, ЕГУ), Оксфордском, Сарагосском, Барселонском университетах, а также выступала по телевидению Белоруссии, Польши, России (с 1968).

Являясь троюродной тёткой Владимира Семёновича Высоцкого, создаёт его музей в д.  Минской области.

Участие в советах 
В данном списке представлены только наиболее значимые союзы
 Почетный член Ученого совета музея Украинского искусства (Киев) (с 2003 г.)
 Член Ученого совета ИИЭФ НАНБ (1994)
 Член Докторского совета НАНБ (1994—2005)
 Член ВАК РБ (с 1994); зам.председателя экспертного совета ВАК РБ (с 2001)
 Зам. председателя республиканского реставрационного совета (с 1991)
 Зам. председателя республиканской комиссии «Таможня» (с 2002)
 Зам. председателя республиканского комиссии «Вяртанне» (с 1992)
 Член президиума БФК (1980—2008)
 Член Белорусского республиканского научно-методического совета по вопросам художественного наследия при Министерстве культуры РБ, утвержден СМ РБ (с 1998)
 Член Государственной польско-белорусской комиссии по вопросам художественного наследия (с 1998)
 Член Государственной экспертной комиссии МК РБ (1994—2001)
 Член Секции критиков Союза художников СССР (1978—1991), Республики Беларусь (с 1991); секретарь ревизионной комиссии СХ РБ (2004—2008)
 Член общества Беларусь — Испания
 Член Белорусского общества оценщиков (с 2000)

Награды 
 Государственная премия Республики Беларусь в области гуманитарных и социальных наук 1996 год, за высокие достижения в исследованиях культуры
 Медаль «Ветеран труда», 1988 год
 Памятный знак к 2000 христианства (№ 227)
 Нагрудный знак Министерства культуры Республики Беларусь «За значны асабісты ўклад у развіццё беларускай культуры» № 177, 1999 год
 Нагрудный знак Министерства культуры Республики Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Беларусi» № 112, 2003. (подписан президентом)
 Почётная грамота ЦК КПСС, 1987 год.
 Почётная грамота Министерства культуры СССР, 1979 год
 Почётные грамоты Министерства культуры Белорусской ССР, 1977 год и 1979 год
 Почётная грамота Министерства культуры Республики Польша, 2005 год
 Почётная грамота «Бацькаўшчына» (за консультации по созданию креста Е. Полоцкой), 1997 год
 Грамота Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и искусства, 1981 год (Н.Л. Снежкова)
 Дипломы ВДНХ СССР и Республики Беларусь за книги 1980 год, 1983 год, 1984 год, 1992 год, 2003 год

Семья 
Род Высоцких происходит из города Белостока. У Хомки Высоцкого было четверо детей: сыновья Шлиом, Сидор, Павел и дочь Мария. Шлиом - прадед Владимира Семёновича Высоцкого, Сидор - отец Анны, матери Надежды Высоцкой.

Надежда Высоцкая была замужем. Муж  (1934—1992), главный художник издательства «Беларусь». Они воспитали дочь.

Библиография 
 Этнос и культура: развитие и взаимодействие темы : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 9–10 июня 2016 г., Минск / БГУ, Исторический фак., Каф. этнологии, музеологии и истории искусств ; редкол.: Т. А. Новогродский [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. - С. 167-174.
 Крыніцазнаўства i спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 5 / Рэдкал. У. Н. Сідарцоў (адк. рэд.), С.М. Ходзін (нам.адк. рэд.) [i iнш.] – Мн: БГУ, 2009. – C. 26–30.
 Высоцкая Н.Ф., Les problèmes principaux dans ľ étude de ľ art des anciennes villes de la Biélorussie de IXe – XIVe siècles. //Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia. 22 – 27 August 2011. Volume III. Abstracts of free communications. Sofia.2011. p. 277 – 278.
 Высоцкая Н.Ф.,  «Еще раз о немецком ученом  Альберте Иппеле» //Юбилейная XX международная научная конференция «История религий на Украине» Института религиоведения филиала Львовского музея истории религий Львовского отделения Института украинской археографии и искусствоведения имени М.Грушевского НАН Украины и отделение религиоведения Института философии НАН Украины. 12 – 13 мая 2010.Львов. «Логос». 2010. Львов. 2010. С.605 –612.
 Высоцкая Н.Ф., Особенности методики  атрибуции пластики Беларуси XII – XVIII вв.// «Дом Бурганова». Пространство культуры. № 2/2011. Москва. 2011. С. 131 – 140

Литература 
 Беларускі каляндар. Мн. 1993. С. 110
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацта Беларусі. Мн. 1994. Т. 1. С. 698
 Беларускі Саюз Мастакоў. Мн. 1998. С. 109, 215, 339.
 Бюлетэнь Беларускай асацыяцыі музеяў. Мн. №2 (май). 1999. С.4.
 Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2002.
 Гуринович И. В очередь за искусством. Советская Белоруссия. №10 3 июля 2003. С.6.
 I. Gurinovich. Looking for Treasures. // The Minsk Times. №22. Thursday July 10.2003. p. 1-8.
 Усова Н. Здумы і здеянні Надзеі Высоцкай // Голас Радзімы. 4 – 11 сакавіка. 2004. С. 6
 Усова Н. Н.Ф. Высоцкая: четыре десятилетия в музее – 40 лет счастья // Паведамленні НММ РБ. Вып. 4. Мн. 2005. С. 149 – 157.
 Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского государственного Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Российской академии художеств 1915 – 2005. СПб.2007. С. 504.

Ссылки 

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Белорусского государственного университета
Персоналии:Смоленск
Члены Союза художников СССР
Родственники Владимира Высоцкого